Chika – prenome giapponese femminile
Chika – prenome igbo femminile